Suchy Groń – szczyt w Gorcach
 Suchy Groń – szczyt w Beskidzie Sądeckim
 Suchy Groń – szczyt w Beskidzie Żywieckim (w Grupie Lipowskiego Wierchu i Romanki)
 Suchy Groń – szczyt w Beskidzie Żywieckim (w Paśmie Policy)